Рок Спрингс има више значења:
 Рок Спрингс (Нови Мексико)
 Рок Спрингс (Вајоминг)
 Рок Спрингс (Висконсин)